Бар (фамилия):
 Бар, Александр Петрович (Александров; 1900—1946) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Бар, Анри (1892—1951) — французский футболист.
 Бар, Вильгельм (1907—1946) — немецкий унтершарфюрер СС.
 Бар, Ганс (1909—1986) — немецкий дипломат.
 Бар, Герман (1863—1934) — австрийский критик и писатель, драматург, режиссёр.
 Бар, Гунилла фон (1941—2013) — шведская музыкант.
 Бар, Даниэль (род. 1976) — немецкий политик и государственный деятель.
 Бар, Ежи (1944—2016) — польский дипломат, посол Польши в России.
 Бар, Жан (1650—1702) — французский моряк.
 Бар, Ирис (род. 1977) — американо-израильская актриса, режиссёр и драматург.
 Бар, Карл Людвиг (1836—1913) — немецкий юрист и педагог.
 Бар, Крис (род. 1953) — профессиональный игрок в американский футбол и соккер.
 Бар, Лудвиг Винцентович (настоящая фамилия Невярдо́вский; 1911—1973) — советский латвийский актёр театра и кино.
 Бар, Маргарета фон (1921—2016) — финская балерина шведского происхождения; киноактриса, хореограф, преподаватель, профессор.
 Бар, Роланд (1965—2018) — немецкий гребец.
 Бар, Станни ван (род. 1942) — Мисс Нидерланды, вторая победительница конкурса «Мисс Интернешнл».
 Бар, Уолтер (1927—2018) — американский футболист, полузащитник.
 Бар, Цви (род. 1935) — израильский политик, мэр города Рамат-Ган.
 Бар, Эгон (1922—2015) — немецкий политик и государственный деятель.
 Бар, Юрис (1808—1879) — первый латышский народный языковед, врач и поэт.
 Бар Ф. — российский агроном XIX века. Другое 
Бар (арам., ) — арамейское слово, означающее «сын» и встречающееся в еврейских фамилиях, например:
 Бар-Он
 Бар-Илан, Меир
 Бар-Йосеф
и других:
 

 См. также 
 Бар, Бахар-
 Барский
 Бэр

 Примечания